Жан Ваутерс (; 25 ноября 1906, Моленбек-Сен-Жан, Бельгия — 14 апреля 1989, Андерлехт, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1930-1937 годах.

Достижения 

 1927
 8-й Льеж — Бастонь — Льеж
 1928
 5-й Льеж — Бастонь — Льеж
 1930
 5-й Льеж — Бастонь — Льеж
 1931
 3-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 6-й Льеж — Бастонь — Льеж
 1933
 1-й Париж — Лилль
 1934
 2-й Париж — Рубе
 1935
 3-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 3-й Grand Prix de la ville de Vilvorde
 1936
 2-й Чемпионат Цюриха
 6-й Париж — Рубе
 9-й Тур Фландрии
 1937
 8-й Тур Фландрии

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Ваутерс, Жан на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии